Токмак может означать:
 Токмак — город в Киргизии.
 Токмак — город в Запорожской области Украины.
 Токмак — прежнее название исчезнувшего села Прохладное в Раздольненском районе Крыма.
 Токмак — туркменский художественный сатирический журнал.

См. также 
 Токамак
 Токмацкий